een cognomen uit de Gens Porcia.
Porcius Festus, procurator van Judea van 60 tot 62 na Chr.
Sextus Pompeius Festus, een schrijver uit de tweede eeuw na Chr.
Festus, een Romeinse politicus en historicus uit de vierde eeuw  
Festus van Valence, een andere naam voor bisschop Sextus van Valence, martelaar in de vierde eeuw 
Festus Gontebanye Mogae (1939–), president van Botswana (1998–).
Festus (Missouri), een plaats in de VS
Drew Hankinson, een Amerikaanse worstelaar die worstelt voor WWE, bekend onder zijn worstelnaam Festus.